Der Bezeichnung Hilfeleistungslöschfahrzeug steht für:

 Hilfeleistungslöschfahrzeug 24/14-Schiene, ein nicht genormtes Feuerwehrfahrzeug mit Zweiwegeantrieb
 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein deutscher Feuerwehrfahrzeugtypus
 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Österreich), eine Variante des österreichischen Rüstlöschfahrzeugs